Henderson puede referirse a:

Localidades
Henderson, localidad de la Argentina;
Henderson, localidad de Australia;
Henderson, localidad del estado de Carolina del Norte, Estados Unidos;
Henderson, del estado de Colorado, Estados Unidos;
Henderson, del estado de Georgia, Estados Unidos;
Henderson, del estado de Kentucky, Estados Unidos;
Henderson, del estado de Luisiana, Estados Unidos;
Henderson, del estado de Maryland, Estados Unidos;
Henderson, del estado de Nevada, Estados Unidos;
Henderson, del estado de Nueva York, Estados Unidos;
Henderson, del estado de Tennessee, Estados Unidos;
Henderson, del estado de Texas, Estados Unidos.
Henderson, localidad de Nueva Zelanda;

Islas
Isla Henderson, Antártida;
Isla Henderson, de las islas Pitcairn en el Pacífico Sur;
Isla Henderson, en el río Platte Sur, Estados Unidos;
Isla Henderson, en el río Ohio, Estados Unidos.
Isla Henderson (Islas Pitcair), una de las islas que compone territorio británico de ultramar Islas Pitcairn.

Personas
Jorge Henderson, conductor de televisión peruano.
Logan Henderson, cantante estadounidense.
Greg Henderson, ciclista profesional neozelandés
Benson Henderson, peleador de artes marciales mixtas estadounidense
Dan Henderson, peleador de artes marciales mixtas estadounidense.
Diego Henderson, bailarín boliviano.